Dystrykt Północny (Fidżi)
 Dystrykt Północny (Izrael)
 Dystrykt Północny (Liban)